Jobabe foi o nome de muitas pessoas apresentadas pela bíblia. De acordo com  e , Jobabe foi filho de Joctã, neto de Eber, bisneto de Arfaxade e trineto de Sem, filho de Noé.

Em  e , Jobabe ben Zerá, foi um antigo rei de Edom. Em , Jobabe foi um rei de Madom, que foi um dos reis que lutaram contra Israel.
Já em , Jobabe foi um dos filhos de Saaraim e Hodes. E em , Jobabe foi o terceiro filho de Elpaal.

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Referências 
 
 

Bíblia

ca:Llista de personatges bíblics